Oppitz ist ein Familienname, der aus den Rufnamen Albrecht oder Adalbert entstanden ist. Namenspatron hierfür ist der Märtyrer Adalbert (gest. vor 1000). Namensvariante sind die Familiennamen Opel, Opitz und Oppel.

Namensträger 
 Amand Oppitz (1869–1947), Abt des Wiener Schottenstifts
 Christine Oppitz-Plörer (* 1968), österreichische Politikerin
 Gerhard Oppitz (* 1953), deutscher Pianist
 Johann Oppitz (* 1948), deutscher Offizier, Generalmajor a. D. der Bundeswehr
 Klaus Oppitz (* 1971), österreichischer Autor
 Michael Oppitz (* 1942), deutscher Ethnologe
 Tatjana Oppitz (* 1962), österreichische Managerin
 Ulrich-Dieter Oppitz (* 1939), deutscher Verwaltungsjurist

Siehe auch 
 Oppitz (Königswartha), Ortsteil der Gemeinde Königswartha im Landkreis Bautzen

Weblinks 
 Opitz bei genealogy.net

Familienname